Покровское 1 — название населённых пунктов в России:

 Покровское 1 — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Покровское-1 — посёлок в городском округе город Нижний Тагил Свердловской области.
 Покровское 1-е — село в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.